Дмитровское шоссе:
 Дмитровское шоссе — федеральная трасса А-104, соединяющая города: Москва, Дмитров и Дубну. Получила название в честь города Дмитрова, на котором ранее заканчивалась.
 Дмитровское шоссе — улица в Москве, одна из крупнейших магистралей города.
 «Дмитровское шоссе» — проектное название станции метро «Лианозово».
 «Дмитровское шоссе» — нереализованная станция метро, которая должна была располагаться между станциями «Улица 800-летия Москвы» и «Лианозово».